Kitsissut bezeichnet:
 Kitsissut, Ort im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland, siehe Imerissoq
 Kitsissut (Insel), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kitsissut (Inselgruppe, Kangaatsiaq), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kitsissut (Inselgruppe, Nanortalik), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kitsissut (Inselgruppe, Nuuk) (Kookøerne), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kitsissut, Inselgruppe im Distrikt Qaanaaq, Grönland, siehe Carey Øer
 Kitsissut (Inselgruppe, Qaqortoq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kitsissut (Inselgruppe, Qeqertarsuaq), Inselgruppe im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kitsissut (Inselgruppe, Upernavik), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland